Ohad Kadousi (; Petah Tikva, 1985. szeptember 24. –) izraeli labdarúgó, a Bné Jehúdá Tel-Aviv csatára.

Források 
Olah Kadousi adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1985-ben született személyek
Izraeli labdarúgók
A Hapóél Petah Tikvá labdarúgói
Az FC Lausanne-Sport labdarúgói
A Bné Jehuda labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek